Чистокровные может означать:
 Чистокровные животные или люди — несколько разных понятий, связанных с .
 «Чистокровные» — американский фильм-триллер 2017 года.